

Fisica dell'atmosfera 

 CLOUD (Cosmics Leaving Outdoor Droplets) – esperimento al CERN di Ginevra sugli effetti sull'andamento climatico dei raggi cosmici galattici

Fumetti 
 Cloud – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Cloud 9 – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Informatica 
Cloud computing – tecnologia informatica per l'utilizzo di risorse hardware o software in remoto.

Musica 
Cloud – singolo del 2007 dei Vidoll

Televisione 
Cloud – programma televisivo di Coming Soon Television

Altro 
Cloud – città fantasma degli Stati Uniti d'America situata nella Contea di Kings, nello Stato della California